Birkach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Birkach (Stuttgart), Stadtteil von Stuttgart
 Birkach am Forst, Ortsteil der Gemeinde Untersiemau, Landkreis Coburg, Bayern
 Birkach (Bechhofen), Dorf des Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Birkach (Burgpreppach), Ortsteil des Marktes Burgpreppach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Birkach (Ebensfeld), Ortsteil der Gemeinde Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Birkach (Frensdorf), Ortsteil der Gemeinde Frensdorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Birkach (Herrieden), Dorf der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Birkach (Hohenlinden), Ortsteil der Gemeinde Hohenlinden, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Birkach (Königsbronn), Wohnplatz der Gemeinde Königsbronn, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Birkach (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Birkach (Lehrberg), Weiler des Marktes Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Birkach (Maierhöfen), Ortsteil der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Birkach (Markt Taschendorf), Ortsteil der Gemeinde Markt Taschendorf, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Birkach (Ronsberg), Ortsteil des Marktes Ronsberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Birkach (Roth), Ortsteil der Stadt Roth, Landkreis Roth, Bayern
 Birkach (Schwabmünchen), Ortsteil der Stadt Schwabmünchen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Birkach (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Birkach (Windelsbach), Weiler der Gemeinde Windelsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Birkach (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

 Birkach (Gemeinde Pfunds), Ortsteil der Gemeinde Pfunds, Bezirk Landeck, Tirol
 Birkach (Gemeinde Spielberg), Ortsteil der Gemeinde Spielberg, Bezirk Murtal, Steiermark

Gewässer in Bayern:
 Birkach (Aisch), linker Zufluss der Aisch vor Medbach, Stadt Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Birkach (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl bei Birkach, Gemeinde Windelsbach, Landkreis Ansbach

Siehe auch:
 Pirkach